Ghost Town () — семнадцатый студийный альбом американской кантри-рок-группы Poco, выпущенный 20 сентября 1982 года. Это первый альбом группы, выпущенный на лейбле Atlantic Records.

С этим альбомом группа ещё больше отдалилась от кантри-рока в более коммерческую сторону и перешла на территорию AOR. В написании заглавной песни принял участие английский фолк-певец Кэт Стивенс, а в написании «Special Care» бывший участник Buffalo Springfield и участник Crosby, Stills & Nash Стивен Стиллз. Несмотря на это, альбом смог добраться лишь до 195 позиции в чарте Billboard 200.

Песня «Shoot for the Moon», написанная Расти Янгом, оказалась более успешна и заняла 50 место в чарте Billboard Hot 100 и попала в топ-10 чарта Adult Contemporary.

Список композиций 
 «Ghost Town» (Кэт Стивенс, Расти Янг) — 5:42
 «How Will You Feel Tonight» (Пол Коттон) — 3:38
 «Shoot for the Moon» (Янг) — 2:48
 «The Midnight Rodeo (In the Lead Tonight)» (Коттон) — 2:39
 «Cry No More» (Янг) — 3:33
 «Break of Hearts» (Коттон) — 4:28
 «Love’s So Cruel» (Янг) — 3:02
 «Special Care» (Коттон, Стивен Стиллз) — 2:42
 «When Hearts Collide» (Янг) — 3:33
 «High Sierra» (Харли Аллин, Коттон) — 3:40

Участники записи 
 Пол Коттон — гитара, вокал
 Расти Янг — стил-гитара, гитара, вокал
 Чарли Харрисон — бас-гитара, вокал
 Стив Чапман — ударные
 Ким Баллард — клавишные, вокал
 Стив Форман — перкуссия
 Арманд Карпофф — виолончель
 Фил Кензи — саксофон
 Бьюэлл Нейдлингер — бас-гитара
 Дениз Саботнайл — гитара, альт, вокал
 Джон Миллс — продюсер, инженер
 Дэйв Маркетт — инженер

Примечания 

Альбомы Atlantic Records
Альбомы Poco